Chen Baoyi (1893-1945), peintre chinois
 Lin Baoyi (1863-1927), amiral chinois